Un asile est un lieu de refuge où l'on trouve sûreté et protection ; c'est également un établissement public ou privé où sont recueillis pour un temps plus ou moins long des personnes malades ou sans abri, des enfants, des vieillards ; la terminologie asile d'aliénés, devenue obsolète, désignait un hôpital psychiatrique.

Autres utilisations de ce terme :
 en français valdôtain, pour définir une école maternelle (vieilli)
 en entomologie, pour indiquer une mouche à toison
 Asiles (sous-titre : Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus) est un ouvrage du sociologue Erving Goffman
 L'Asile (Haïti), ville située dans le département des Nippes d'Haïti et l'arrondissement d'Anse-à-Veau
 Droit d'asile, droit d'un individu à demander la protection d'un État étranger contre des persécutions que lui fait subir son État d'origine.

Références